Максютовский сельсовет — муниципальное образование в Кугарчинском районе Башкортостана. 

Административный центр — село Максютово.

История 
Согласно Закону о границах, статусе и административных центрах муниципальных образований в Республике Башкортостан»имеет статус сельского поселения.

Население

Состав сельского поселения

Исполнительная власть 
Адрес администрации: 453346, Республика Башкортостан, Кугарчинский район, с. Максютово, Советская ул., д. 2. Телефоны администрации: +7 (34789) 2-73-45, 2-73-49.

Известные уроженцы 
 Буянов, Иван Фёдорович (9 октября 1926 — 30 апреля 1976) — комбайнёр колхоза деревни Максютово Кугарчинского района Башкирской АССР, Герой Социалистического Труда.
 Кульшарипов, Марат Махмутович (род. 7 января 1941) — российский башкирский историк, доктор исторических наук (1998), профессор (2000), заслуженный деятель науки Республики Башкортостан (2001), кавалер ордена Салавата Юлаева (2009), почётный член АН РБ (2016).
 Мазитов, Амир Минивалеевич (род. 5 июня 1968) — живописец, заслуженный художник Республики Башкортостан (2010), профессор Уфимской государственной академии искусств им. Загира Исмагилова.
 Мусин, Амир Шагалеевич (р. 5 июля 1929) — оператор цеха № 1 топливного производства Уфимского нефтеперерабатывающего завода, заслуженный нефтяник Башкирской АССР (1977), Герой Социалистического Труда.
 Суфьянов, Суфий Хазиевич (29 декабря 1914 — 24 января 1999) — командир стрелковой роты 79-го гвардейского стрелкового полка (26-я гвардейская стрелковая дивизия, 11-я гвардейская армия, 3-й Белорусский фронт), гвардии старший лейтенант, Советского Союза.

Достопримечательности 
 Кэшэнэ Бэндэбикэ — историко-архитектурный памятник башкирской культуры XV-XVI вв., мавзолей легендарной Бэндэбикэ, объект культурного наследия Российской Федерации.

Примечания 

Муниципальные образования Кугарчинского района
Сельские поселения Башкортостана